Le terme peut faire référence : 

 Je t'aime à te tuer, un film américain de Lawrence Kasdan, sorti en 1990 ;
 Je t'aime à te tuer, un téléfilm français d'Alain Wermus, sorti en 2006.

Homonymie de titre